Ле́зен () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания. 
Лезе́н () — коммуна в кантоне Во в Швейцарии.